Ильковичи — название населённых пунктов:

 Ильковичи — деревня в Белыничском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Ильковичи — село в Сокальском районе Львовской области Украины.